Barusari (Pasirwangi)
 Barusari (Semarang Selatan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing